Jörgen Persson (* 22. April 1966 in Halmstad, Schweden) ist ein schwedischer Tischtennisspieler und -trainer.

Werdegang 
Jörgen Persson wurde 1991 in Chiba Weltmeister und 1986 in Prag Europameister im Herreneinzel. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney musste er sich mit dem undankbaren (weil medaillenlosen) 4. Platz begnügen. Das Europäische Ranglistenturnier Europe TOP-12 gewann er 1992. Mit der schwedischen Mannschaft errang er 4 Weltmeistertitel und 6 Europameisterschaften. 1991 siegte er auch im Weltcup. Der vierfache schwedische Meister spielte auch viele Jahre für verschiedene Vereine in der deutschen Bundesliga (Borussia Düsseldorf, ATSV Saarbrücken, CFC Hertha 06, TTF Ochsenhausen, SV Plüderhausen). 1996 erhielt Jörgen Persson den Fair-Play-Preis des Verbandes der schwedischen Sportjournalisten. In der Saison 2007 / 2008 schloss sich Persson dem deutschen Bundesligisten TTC Rhön-Sprudel Fulda-Maberzell an, wo er zusammen mit seinem Freund Jan-Ove Waldner im legendären Doppel spielt. Bemerkenswert war seine Leistung bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, als er im Alter von 42 Jahren erneut Platz 4 erreichen konnte.

Ab Oktober 2020 übernimmt Jörgen Persson das Amt des schwedischen Herren-Nationaltrainers.

Spielsystem und Material 
Aggressives Block- und Konterspiel, Shakehandschlägerhaltung

Stärken:   Block- und Konterspiel, Beweglichkeit, Rückhandschuss, VH Topspin

Material:  DONIC Persson Powercarbon mit 2-mal DONIC Coppa Platin maximun sponge

Privat 
Persson ist seit 1994 mit der früheren norwegischen Nationalspielerin Madeleine Thomasen verheiratet, mit der er einen Sohn (* 1993) hat.

Erfolge

Teilnahme an Tischtennisweltmeisterschaften 
 1987 in New Delhi
 2. Platz mit Herrenteam
 1989 in Dortmund
 1. Platz mit Herrenteam
 2. Platz Einzel
 1991 in Chiba (Japan)
 1. Platz Einzel
 1. Platz mit Herrenteam
 3. Platz Doppel mit Erik Lindh (SWE)
 1993 in Göteborg
 1. Platz mit Herrenteam
 1995 in Tianjin (China)
 2. Platz mit Herrenteam
 1997 in Manchester
 2. Platz Doppel mit Jan-Ove Waldner
 2000 in Kuala Lumpur (Malaysia)
 1. Platz mit Herrenteam

Teilnahme an Europameisterschaften 
 1986 in Prag
 1. Platz Einzel
 1. Platz mit Herrenteam
 1988 in Paris
 1. Platz mit Herrenteam
 1990 in Göteborg
 1. Platz mit Herrenteam
 1992 in Stuttgart
 1. Platz Doppel mit Erik Lindh
 1. Platz mit Herrenteam
 1996 in Bratislava
 2. Platz Einzel
 1. Platz Doppel mit Jan Ove Waldner
 1. Platz mit Herrenteam
 1998 in Eindhoven
 3. Platz Doppel
 2000 in Bremen
 1. Platz mit Herrenteam
 2007 in Belgrad
 Achtelfinale Herren-Einzel (verloren gegen Timo Boll)
 2011 in Danzig
 2. Platz mit Herrenteam

 1980 Schüler-Europameisterschaft: Sieg im Einzel und mit der schwedischen Mannschaft
 1982 Jugendeuropameisterschaft: Sieg mit der schwedischen Mannschaft
 1983 Jugendeuropameisterschaft: Sieg im Mixed (mit Olga Nemes), 3. Platz im Einzel
 1984 Jugendeuropameisterschaft: Sieg im Mixed (mit Olga Nemes), 3. Platz im Einzel

Teilnahme am Europäischen Ranglistenturnier Top-12 
 1986 6. Platz
 1987 3. Platz
 1988 2. Platz
 1989 3. Platz
 1990 4. Platz
 1991 3. Platz
 1992 1. Platz
 1993 5/6. Platz
 1994 7/8. Platz
 1995 11/12. Platz
 1997 9/10. Platz
 1998 7/8. Platz
 1999 9/10. Platz
 2003 9/12. Platz
 2004 9/12. Platz
 2009 5/8. Platz
 2010 9/12. Platz

Schwedische Meisterschaften im Herreneinzel 
 1984 2. Platz (Endspiel gegen Jan-Ove Waldner)
 1985 2. Platz (Endspiel gegen Erik Lindh)
 1987 1. Platz (Endspiel gegen Mikael Appelgren)
 1988 1. Platz (Endspiel gegen Mikael Appelgren)
 1990 1. Platz (Endspiel gegen Erik Lindh)
 1997 2. Platz (Endspiel gegen Jan-Ove Waldner)
 1999 1. Platz (Endspiel gegen Fredrik Håkansson)
 2000 2. Platz (Endspiel gegen Fredrik Håkansson)
 2007 1. Platz (Endspiel gegen Johan Axelqvist)

Olympische Spiele 
 1988 in Seoul – 7. Platz im Herreneinzel
 1992 in Barcelona – Viertelfinale (verloren gegen Ma Wenge)
 1996 in Atlanta – 1. Runde (verloren gegen Hugo Hoyama)
 2000 in Sydney – 4. Platz im Herreneinzel (verloren gegen Liu Guoliang)
 2004 in Athen – Achtelfinale (verloren gegen Ko Lai Chak)
 2008 in Peking – 4. Platz im Herreneinzel (verloren gegen Wang Liqin)
 2012 in London – 2. Runde (verloren gegen Andrej Gaćina)

Energis Masters 
Bei diesem stets hochklassig besetzten Preisgeldturnier konnte sich Jörgen Persson zweimal den Titel sichern: 2005 gegen Jan-Ove Waldner und 2007 im Endspiel gegen Dimitrij Ovtcharov.
2008 scheiterte er erst im Halbfinale an Vladimir Samsonov. 2011 schaffte Jörgen Persson erneut den Einzug ins Endspiel, scheiterte aber an dem Chinesen Li Ping.

Super Circuit 
 Jan 2005 in Tokio: 1. Platz
 Mrz 2005 in Osaka: 1. Platz
 Mai 2005 in Osaka: 2. Platz

World All-Stars Circuit 
 1990 in Akita/Japan: 2. Platz
 1990 in Västerås/Schweden: 1. Platz
 1990 in Manila/Philippinen: 2. Platz
 1990 in Hamamatsu/Japan: 2. Platz
 1992 in Charleroi/Belgien: 1. Platz
 1993 in Seoul/Südkorea: 2. Platz
 1993 in Taiwan: 2. Platz

Internationale Meisterschaften/Turniere 
 1984 Yugoslavia Open in Ljubljana: 2. Platz
 1985 Safir Masters in Örebro/SWE: 1. Platz
 1987 Pondus Cup in Dänemark: 1. Platz
 1987 Deutschland Cup in Trier: 1. Platz
 1988 English Open in Brighton: 1. Platz
 1989 Czech Open in Ostrava: 1. Platz
 1989 Int. Turnier in Barcelona/ESP: 2. Platz
 1989 Polish Open in Poznań: 1. Platz
 1990 German Open in Karlsruhe: 2. Platz
 1992 Anjou Europing in Angers/FRA: 1. Platz
 2005 Harbin Tournament in Heijlongjiang/CHN: 2. Platz
 2008 European Olympic Preparation in Düsseldorf: 2. Platz

Vereine 
 1973–1985 Halmstad BTK (Schweden)
 1985–1987 Borussia Düsseldorf
 1987–1991 Malmö FF, (Schweden)
 1991–1992 ATSV Saarbrücken
 1992–1993 Halmstad BTK (Schweden)
 1993–1995 CFC Hertha 06, später Super Donic Berlin
 1995–1996 Falkenbergs BTK (Schweden)
 1996–1998 TTF Liebherr Ochsenhausen
 1998–1999 Kalmar BTK (Schweden)
 1999–2002 TTC Caen (Frankreich)
 2002–2002 Heilongjiang Sanjing (China)
 2003–2004 Halmstad BTK (Schweden) Champions League
 2004–2005 SV Plüderhausen
 2005–2006 ASTT Pieve Emanuele (Italien)
 2006–2007 SV Plüderhausen
 2007–2008 TTC Rhön-Sprudel Fulda-Maberzell
 2008–2009 Budapesti VSC (Ungarn)
 2009–2010 SV Plüderhausen
 2010–2012 Halmstad BTK (Schweden)
 2012–2013 Tianjin (China)

Philatelie 
Von der schwedischen Post wurde am 28. Januar 1993 ein Postwertzeichen herausgegeben, auf dem Jörgen Persson abgebildet ist (Michel-Katalog Nr. 1763).
Diese Briefmarke wurde aus Anlass der Tischtennisweltmeisterschaft 1993 in Göteborg / Schweden ausgegeben.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 318–322; The Tall Viking
 Rahul Nelson: Düsseldorfs neue Hoffnung: Jörgen Persson, Zeitschrift DTS, 1985/11 S. 32 - 34
 Roger Gottfridsson: Immer auf der Suche nach neuen Zielen: Jörgen Persson, Zeitschrift DTS, 1991/7 S. 30 - 32

Weblinks 
 Offizieller Webauftritt
 Biography und Artikel auf ittf.com (abgerufen am 5. August 2011)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Tischtennisspieler (Falkenbergs BTK)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (ATSV Saarbrücken)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennistrainer (Schweden)
Weltmeister (Tischtennis)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Schwede
Geboren 1966
Mann